Hoppenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Hoppenrath (1880–1961), deutscher Politiker (NSDAP), Finanzsenator der Freien Stadt Danzig
 Mona Hoppenrath (* 1969), deutsche Biologin